Ште́йнман (нем. Steinmann; Steinman) — фамилия немецкого или еврейского происхождения.

Известные носители:
 Штейнман, Аарон Йуда Лейб (1913—2017) — израильский ортодоксальный раввин.
 Штейнман, Иван Богданович (1819—1872) — филолог-классик и педагог.
 Штейнман, Густав (1856—1929) — немецкий геолог и палеонтолог.
 Штейнман, Зелик Яковлевич (1907—1967) — советский литературный критик, фельетонист.
 Штейнман, Лариса Алексеевна (род. 1972) — российский журналист и писатель, колумнист, издатель.
 Штейнман, Михаил Ефремович (1881—1925) — русский государственный и партийный деятель.
 Штейнман, Фридрих Арнольд (1801—1875) — прусский писатель.
 Штейнман, Элиэзер (1892—1970) — еврейский писатель и эссеист.

См. также 
 Штейнманн
 Стайнман

Примечания